Фултон-стрит:
 Фултон-стрит — комплекс станций Нью-Йоркского метро.
 Фултон-стрит — станция на IND Crosstown Line Нью-Йоркского метро.